Hirschpoint ist der Ortsname von

 Hirschpoint (Perach), Ortsteil der Gemeinde Perach, Landkreis Altötting, Bayern
 Hirschpoint (Soyen), Ortsteil der Gemeinde Soyen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hirschpoint (Taching am See), Ortsteil der Gemeinde Taching am See, Landkreis Traunstein, Bayern
 Hirschpoint (Gemeinde Faistenau), Weiler in der Gemeinde Faistenau, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg